Bizarre est un adjectif signifiant fantasque, capricieux, extravagant. Il a été utilisé pour nommer :
 Le Bizarre, un vaisseau de ligne français construit en 1751 ;
 Bizarre, une revue créée par Éric Losfeld en 1953 puis reprise par Jean-Jacques Pauvert après deux numéros ;
 Bizarre, un film franco-américain réalisé par Étienne Faure ;
 Bizarre Records, un label musical ;
 Bizarre, un rappeur américain ;
 « Bizarre, bizarre », une scène célèbre du film Drôle de drame (1937), avec un face-à-face Louis Jouvet et Michel Simon ;
 Bizarre ! Bizarre !, un recueil de quinze nouvelles de Roald Dahl ;
 Bizarre, bizarre, une série télévisée britannique ;
 Bizarre, une série télévisée canadienne.

Voir aussi 
 Cinema Bizarre

Homonymie de titre